Bonassi – cognome italiano
 Humberto Dionisio Maschio Bonassi – calciatore argentino naturalizzato italiano